Перре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 110 км на захід від Ренна, 50 км на південний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2017 року Перре, Ланіска i Сен-Жельван було об'єднано в новий муніципалітет Бон-Репо-сюр-Блаве.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 182,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Перре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Перре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор